В настоящее время в Соединённых Штатах насчитывается 3 округа с названием Бивер ():
 округ '''Бивер''' — штат Оклахома.
 округ '''Бивер''' — штат Пенсильвания.
 округ '''Бивер''' — штат Юта.
Кроме этого: 
 округ '''Бивер''' — провинция Альберта, Канада.